Ручьевые горихвостки () — род воробьиных птиц из семейства мухоловковых. Распространены в Европе, Азии и Африке. Это небольшие насекомоядные, самцы в основном ярко окрашены в различные комбинации красного, синего, белого и чёрного цветов, самки — светло-коричневые с красным хвостом.

Виды 
 Филиппинская ручьевая горихвостка Rhyacornis bicolor (Ogilvie-Grant, 1894)
 Сизая ручьевая горихвостка Rhyacornis fuliginosa Vigors, 1831

Примечания 

Мухоловковые
Роды птиц